

Кубок європейських чемпіонів / Ліга чемпіонів 

 Таблиця станом на 01.12.2015

Бомбардири 
 26  —  Наталя Барбашина 
 23  —  Наталя Зінченко 
 21  —  Наталя Шляпіна (Мокшанова) 
 15  —  Дарина Апанащенко 
 15  —  Ольга Кремлева 
 15  —  Олена Морозова 
 14  — Емуе Огбіагбева 
 13  —  Ольга Летюшова 
 12  —  Олена Данилова 
 11  —  Віра Дятел 
 11  —  Курочкіна 
 Станом на 01.11.2015

Сезон 2001/2002 
Учасники:
 «Рязань-ТНК» Рязань (1 місце ЧР 2000)

Сезон 2002/2003 

Учасники:
 «ЦСК ВВС» Самара (1 місце ЧР 2001)

Сезон 2003/2004 

Учасники:
 «Енергія» Воронеж (1 місце ЧР 2002)

Сезон 2004/2005 
Учасники:
 «Енергія» Воронеж (1 місце ЧР 2003)

Сезон 2005/2006 
Учасники:
 «Лада» Тольятті (1 місце ЧР 2004)

Сезон 2006/2007 
Учасники:
 «Росіянка» Красноармійськ (1 місце ЧР 2005)

Сезон 2007/2008 
Учасники:
 «Росіянка» Красноармійськ (1 місце ЧР 2006)

Сезон 2008/2009 
Учасники:
 «Звєзда-2005» Перм (1 місце ЧР 2007)

Сезон 2009/2010 
Учасники:
 «Звєзда-2005» Перм (1 місце ЧР 2008)
 «Росіянка» Красноармійськ (2 місце ЧР 2008)

Сезон 2010/2011 
Учасники:
 «Звєзда-2005» Перм (1 місце ЧР 2009)
 «Росіянка» Красноармійськ (2 місце ЧР 2009)

Сезон 2011/2012 

Учасники:
 «Росіянка» Красноармійськ (1 місце ЧР 2010)
 «Енергія» Воронеж (2 місце ЧР 2010)

Сезон 2012/2013 

Учасники:
 «Росіянка» Красноармійськ (1 місце ЧР 2011/2012)
 «Зоркий» Красногорськ (2 місце ЧР 2011/2012)

Сезон 2013/2014 
Учасники:
 «Зоркий» Красногорськ (1 місце ЧР 2012/2013)
 «Росіянка» Красноармійськ (2 місце ЧР 2012/2013)

Сезон 2014/2015 

Учасники:
 «Рязань-ВДВ» Рязань (1 місце ЧР 2013)
 «Звєзда-2005» Перм (2 місце ЧР 2013)

Сезон 2015/2016 
Учасники:
 «Звєзда-2005» Перм (1 місце ЧР 2014)
 «Зоркий» Красногорськ (2 місце ЧР 2014)

Соперники російських клубів

Посилання 
 Еврокубки в цифрах (Подробная информация о коэффициентах УЕФА)  

Жіночий футбол у Росії